Signore delle cripte è un titolo che può riferirsi a diverse creature dell'universo di Warcraft:
Titolo adottato dai signori nerubiani non morti al servizio del Flagello
Altro nome con cui sono chiamati gli annihilan, demoni altrimenti noti come "Signori delle fosse"